C21H25ClN2O3 – formula molecolare della cetirizina
C21H25ClN2O3 – formula molecolare della levocetirizina

Formule molecolari